Emiliano Zapata ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Emiliano Zapata (Chiapas)
 Municipio Emiliano Zapata (Hidalgo)
 Municipio Emiliano Zapata (Morelos)
 Municipio Emiliano Zapata (Tabasco)
 Municipio Emiliano Zapata (Tlaxcala)
 Municipio Emiliano Zapata (Veracruz)